Парламентские выборы в Норвегии проходили 11 и 12 сентября 1977 года. Рабочая партия осталась крупнейшей парламентской партией, получив 76 из 150 мест.

Результаты 

 Объединённые партийные списки выиграли 7 мест, из которых 4 получила ХНС, по одному ПЦ, КП и ЛП.

Примечания 

Выборы в Норвегии
Норвегия
1977 год в Норвегии
Сентябрь 1977 года